Fordham puede referirse a:

 Fordham (Nueva York), Estados Unidos

Inglaterra:
 Fordham (Cambridgeshire)
 Fordham (Essex)
 Fordham (Norfolk)